Кубок Шпенглера 1961 — 35-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1961 року.

Результати 
27.12.1961  АКББ Париж —  Дияволи Россонері Мілан — 11:5 (6:1, 2:4, 3:0)
27.12.1961  «Давос» —  ХК Фюссен — 5:8 (0:3, 3:3, 2:2)

28.12.1961  Дияволи Россонері Мілан —  ХК Фюссен — 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)
28.12.1961  «Давос» —  Форшага ІФ — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

29.12.1961  Форшага ІФ —  Дияволи Россонері Мілан — 5:4 (2:1, 0:1, 3:2)
29.12.1961  АКББ Париж —  ХК Фюссен — 1:1 (1:0, 0:0, 0:1)

30.12.1961  «Давос» —  Дияволи Россонері Мілан — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
30.12.1961  АКББ Париж —  Форшага ІФ — 4:4 (0:1, 1:2, 3:1)

31.12.1961  ХК Фюссен —  Форшага ІФ — 7:4 (4:2, 1:0, 2:2)
31.12.1961  «Давос» —  АКББ Париж — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 «Кубок Шпенглера 1961»  
 «Кубок Шпенглера 1961»  
 hockeyarchives  

1961
1961 у хокеї з шайбою